

Aziende
 Matsushita Electric Industrial, nota come Panasonic – azienda elettronica e manifatturiera giapponese

Persone
 Hiro Matsushita – imprenditore giapponese
 Koji Matsushita – ex tennistavolista giapponese
 Kōnosuke Matsushita – imprenditore giapponese
 Moeko Matsushita – cantante e attrice giapponese
 Momotaro Matsushita – canoista giapponese
 Nobuharu Matsushita – pilota automobilistico giapponese
 Susumu Matsushita – fumettista giapponese
 Toshihiro Matsushita – calciatore giapponese
 Yoko Matsushita – fumettista giapponese
 Yoshiki Matsushita – calciatore giapponese
 Yuya Matsushita – cantante e attore giapponese